Старое Маслово — название населённых пунктов:

Россия 
 Старое Маслово — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Старое Маслово — деревня в Серовском городском округе Свердловской области.